Matthias est un nom propre de l’hébreu Matityahou, « présent, don », et yâh, pour Iahvé, Dieu.

Prénom
Matthias est un prénom masculin d'origine hébraïque qui signifie don de Dieu. Il a pour variantes Mathias, Mathis, Mathys et Matthis.

Saints et bienheureux chrétiens
Par ordre chronologique du décès :
 Matthias (), apôtre ; fêté le 14 mai en Occident et le 9 août en Orient.
  (), d'origine juive, évêque de Jérusalem ; fêté le . 
  (+ 1886), magistrat en Ouganda, martyr ; fêté le 30 mai. 
 Matthias Araki († 1626), bienheureux, et ses sept compagnons, martyrs à Nagasaki ; fêté le 12 juillet.

Souverains
 Matthias Corvin, roi de Hongrie.
 Matthias  du Saint-Empire, empereur romain germanique.

Autres 
 Abbaye Saint-Matthias de Trèves, abbaye bénédictine à Trèves (Allemagne) en Allemagne.
 Église Saint-Matthias de Berlin, église néogothique à Berlin (Allemagne).
 (7687) Matthias, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références

Voir aussi 
 
 

Prénom hébraïque
Prénom masculin
Homonymie de prénom